Alfred Jørgensen er navnet på flere personer:

 Alfred Jørgensen (1848-1925) (1848-1925) – dansk gæringsfysiolog og bakteriolog, laboratoriedirektør, grundlægger af Alfred Jørgensen Laboratorium
 Alfred Th. Jørgensen (1874-1953) – dansk dr.theol.
 Alf Jørgensen (1878-1923) – dansk arkitekt (Hans Alfred Jørgen Jørgensen)
 Alfred Frøkjær Jørgensen (1890–1973) – dansk gymnast ved Sommer-OL i 1920
 Alfred Ollerup Jørgensen (1898–1988) – dansk gymnast ved Sommer-OL i 1920
 Alfred Jørgensen (skolebestyrer) – dansk skolebestyrer valgt til Folketinget 1929 for Retsforbundet